Glossmann oder Gloßmann ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Glossmann (* 1940), deutscher Pharmakologe
 Jan Gloßmann (* 1964), deutscher Radsportler und Weltmeister im Radsport